PSP, sigle de trois lettres P, S et P peut faire référence à :

Informatique 
 PlayStation Portable, une console de jeux portable produite par Sony, dont c’est l’abréviation officielle et la dénomination la plus répandue,
 Préfixe de Segment de Programme, une spécification de réalisation d'un processus informatique (programmation système, en informatique), partie d'un tel processus,
 Pokémon Script Project, une extension de RPG maker XP pour créer un jeu Pokémon,
 Payment Service Provider, ou Prestataire de service de paiement, est un fournisseur de moyens de paiements en ligne.
 Python Server Pages, une technique de programmation de pages web basée sur le langage Python.

Biologie 
 Paralysie supranucléaire progressive, une maladie neurodégénérative,
 Paralytic Shellfish Poison (en), ou Intoxication paralysante par fruits de mer, une intoxication alimentaire provoquée par l'ingestion de coquillages contaminés par une toxine algale ;

Politique 
 Partenariat pour la sécurité et la prospérité, un partenariat signé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique visant à promouvoir la croissance économique, augmenter la sécurité et le niveau de vie des pays signataires,
 Parti socialiste progressiste, deux partis politiques : le premier au Liban, le second en République démocratique du Congo,
 Parti de la solidarité et du progrès (anciennement Parti progressiste soudanais), un parti politique malien,
 Parti sénégalais du progrès, un parti politique sénégalais
 Parti socialiste portugais, un parti politique,
 Parti socialiste polynésien, un parti politique de Polynésie,
 Plan Stratégique de Patrimoine, un document retraçant l'état du bâti à un instant donné dans le parc immobilier appartenant à un office HLM. Ce document, selon la circulaire de 2002 sur les PSP, devrait déboucher sur un second document permettant de tracer les grands axes de la politique de gestion de l'organisme sur les 5-10 ans à venir.

Chimie 
 Phénolsulfonephtaléine, un indicateur coloré connu en tant que rouge de phénol,
 Phosphore photostimulable, une substance utilisée en tant que plaque photographique en radiologie ;

Industrie 
 PSP Peugeot, filiale de Peugeot spécialisée dans les arts de la table et l'outillage ;

Sports 
 La Plongée sportive en piscine, discipline sportive en scaphandre autonome.

Militaire 
 Pierced Steel Plank : plaque d'envol utilisée pour la réfection rapide des terrains d'aviation par le Engineer Aviation américain puis le génie de l'air français ;
 Patrouilleur de Service Public : navire légèrement armé servant à l'action de l'état en mer ;

Sciences et techniques 
 Parker Solar Probe, sonde solaire Parker lancée le .

Économie et finance 

 Prestataire de Services de Paiement : prestataire de services permettant à des tiers (marchands, ONG, etc.) d'accepter des paiements en ligne

Autre 
 Palm Springs Municipal Airport, le code AITA de l'aéroport de Palm Springs en Californie.